Peralta kan som auktorsförkortning betyda:

 Iris Edith Peralta
 Marcela Peralta
 Paola Peralta

Robotskapade auktorsförkortningar